

LOC 
Lab-on-a-chip — dispositivo que pode integrar funções de laboratório num único chip microprocessador
Linhas de código fonte — medida de software usada para medir o tamanho de um programa de software
Ópera Lírica de Chicago — em inglês: Lyric Opera of Chicago
Nível de consciência alterado — em inglês: Level of consciousness

LoC 
Biblioteca do Congresso — em inglês: Library of Congress
Linha de Controle — em inglês: Line Of Control; linha de controlo militar entre a Índia e o Paquistão

Loc 
Comunas francesas da Bretanha
Loc-Brévalaire
Loc-Eguiner
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
Loc-Envel

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos